Заре́чное (; до 2016 г. Те́льмана) — село в Белозёрском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 82 человека. Почтовый индекс — 75031. Телефонный код — 5547. Код КОАТУУ — 6520382002.

Местный совет 
75031, Херсонская обл., Белозёрский р-н, с. Ингулец, ул. Гагарина, 27а

Ссылки 
 Заречное на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

 

Населённые пункты Белозёрского района
Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Эрнста Тельмана